

Sigle
 ONL, Ottica non lineare

Codici 
 ONL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Baker Field, O'neill (Nebraska), Stati Uniti